

Događaji 
 560/561. pr. Kr. – Krez postaje kraljem Lidije.

Rođenja

Smrti  
 Nabukodonosor II., kralj Babilonije.